Вільфра́нш-дю-Периго́р, Вільфранш-дю-Періґор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 135 км на схід від Бордо, 70 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 328 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 671,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вільфранш-дю-Перигор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільфранш-дю-Перигор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь